Invisibles puede referirse a:

 La película documental de 2007: Invisibles;
 La serie de televisión estadounidense de 2015: The Whispers.
 La película española de 2020: Invisibles.